Grove Park ist der Name folgender Orte:

 Grove Park (Hounslow), Stadtteil im Stadtbezirk London Borough of Hounslow von London
 Grove Park (Lewisham), Stadtteil im Stadtbezirk London Borough of Lewisham von London
 Grove Park (City of Newport), Parkanlage im Newporter Stadtteil Malpas